Albéniz ist der Familienname folgender Personen:

 Baltasar Albéniz (1905–1978), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Cécilia Ciganer-Albéniz (* 1957), französisches Model; war verheiratet mit dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy
 Isaac Albéniz (1860–1909), spanischer Komponist und Pianist
 Pedro Albéniz (1795–1855), spanischer Komponist und Pianist
 Mateo Albéniz (1755–1831), spanischer Komponist und Organist